— жанр японської музики. Angura є скороченою форма англійського слова «підземной». Це культурний рух у Японії, що датується з 1960-х років і прекрасно втілився вираженням в незалежному театрі. Є тією чи іншою мірою японським аналоґом андеграунду.

Історія 
Термін Angura прийшов з андеграунду після 1960-х років. Це заґалом ґурти, на які впливає сама японська, головним чином, традиційна культура. У членів Angura Kei-ґуртів часто простий зовнішній вигляд. Використання японської історичної форми, кімоно, або іншого традиційного одяґу є дуже поширеним явищем в Angura-кей ґуртах. Мета Angura Кей полягає в тому, щоб створювати щось традиційно японське, з мінімальним втручанням Заходу. Також до стилю зараховують групи з електро-або індастріал-рок музикою, які черпають натхнення в японських національних мелодіях та естетиці.

Це рух, що вплинув на багатьох художників манга, які намагалися знайти унікальний стиль для своїх своїх творінь. Це також пов'язано зі стилем Eroguro, але головна відмінність в тому, що Angura зловісніше і більш формальніше. 

Inugami Circus-dan є групою, як приклад, що підпадає під канон жанру Angura-Kei.

Див. також 
 Gothic & Lolita
 Visual kei
 Eroguro
 Nagoya Kei
 Oshare Kei
 Koteosa Kei

Посилання 

 Інформцаія про жанр на сайті «uk.urbandictionary.com» 
 Музика жанру Angura-Kei на музичному сайті «LastFm» 

Музичні напрями
Angura Kei
Музика Японії
Angura Kei
Субкультури